Петра Камстра і Тіна Кріжан були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Кріжан, яка виступала в парі з Нелле ван Лоттум.

Александра Фусаї і Керрі-Енн Г'юз виграли титул, у фіналі перемігши пару Кріжан і ван Лоттум з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Хіракі Ріка /  Міягі Нана (півфінал)
 Александра Фусаї /  Керрі-Енн Г'юз (чемпіонки)
 Жанетта Гусарова /  Сандрін Тестю (півфінал)
 Сон Хі Пак /  Ші-тін Ван (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Wismilak International 1996 Doubles Draw 

Commonwealth Bank Tennis Classic
Тур WTA 1996